Novomoskovsk (Rússia) — cidade na Rússia
 Novomoskovsk (Ucrânia) — cidade na Ucrânia
 Novomoskovsk (submarino) — submarino da extinta União Soviética 

Desambiguações de topônimos